Kwarc zielony – odmiana kwarcu o szklistym połysku. Barwę nadają mu wrostki zielonych minerałów np. aktynolitu, fuchsytu, chlorytu. Są to zwykle zielone awenturyny, minerały allochromatyczne. Pod względem chemicznym jest to dwutlenek krzemu .

Występuje m.in. na Madagaskarze, w Brazylii, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Polsce.

Właściwości 
 Gęstość: 2,65 g/cm³
 Kolor: wszystkie odcienie zieleni (od ciemnej do bladozielonej)
 Pochodzenie: pegmatyty, skały magmowe.
 Połysk: szklisty
 Przełam: muszlowy
 Twardość (w skali Mohsa): 7.

Przypisy 

Odmiany kwarcu